Datça (district), een Turks district in de provincie Muğla
 Datça (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Datça